Jüdischer Friedhof Braunschweig steht für:

 Jüdischer Friedhof (Braunschweig)
 Alter Jüdischer Friedhof (Braunschweig)